Caccia al testimone (Tripwire) – romanzo di Jay Brandon, Il Giallo Mondadori n. 2191
 Caccia al testimone (Acts of Betrayal) – film del 1997 diretto da Jack Ersgard